Геза може да се отнася за няколко владетели на Унгария:
 Геза Унгарски (945-997)
 Геза I (1040-1077), крал
 Геза II (1130-1162), крал